Појам Буков Врх може се односити на:
 Буков Врх (Скрад), насељено место у општини Скрад, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Буков Врх (Горење вас-Пољане), насељено месзо у општини Горење вас-Пољане, Република Словенија
 Буков Врх над Високим, насељено место у општини Шкофја Лока, Република Словенија